{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1996
| Datum              = 3 - 8 december
| Vorige             = 1995
| Volgende           = 1997
| Winnaar enkelspel  =  Boris Becker
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup 1996 werd gespeeld van 3 tot en met 8 december 1996. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

 Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3/5 met bye

| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Michael Stich
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=ALT
| RD1-team02= Tim Henman
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=8
| RD1-team13= Andre Agassi
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Mark Woodforde
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Mikael Tillström
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Goran Ivanišević
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=ALT
| RD2-team01= Tim Henman
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Boris Becker
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=ALT
| RD2-team04= Jakob Hlasek
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Jim Courier
| RD2-score05-1='''6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=3
| RD2-team06=

ATP-toernooi in 1996